Musée d’Art et d’Histoire (Genève) - Zwitserland
 Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq - L'Isle-Adam, Frankrijk
 Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme - Parijs, Frankrijk
 Musée d’art et d’histoire (Saint-Denis) - Frankrijk
 Musée d'art et d'histoire (Cholet) - Frankrijk
 Musée d’Art et d’Histoire (Montmorillon) - Frankrijk
 Musée d'Art et d'Histoire (Baugé) - Frankrijk